Marcin Ciszewski – polski pisarz
 Marcin Ciszewski – polski śpiewak operowy